Mogawane ist der Familienname folgender Personen:

 Kefilwe Mogawane (* 1997), südafrikanischer Hürdenläufer
 Ofentse Mogawane (* 1982), südafrikanischer Leichtathlet